Ел Манзо има више значења:

 Ел Манзо (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Манзо (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Манзо (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику